Iğdır ou Eder é uma província () do leste da Turquia, situada na região (bölge) da Anatólia Oriental (em turco: Doğu Anadolu Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009). A província faz fronteira com a Arménia, Azerbaijão e Irão.

Províncias da Turquia
Províncias da Região da Anatólia Oriental
Províncias turcas no Curdistão
Estados e territórios fundados em 1992